Щу́кина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Щукина, Анна Васильевна (род. 1987) — российская хоккеистка.
 Щукина, Мария Николаевна (1902—1973) — доктор химических наук, профессор.
 Щукина, Наталья Юрьевна (род. 1970) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Щукина, Наталия Михайловна (1927—?) — украинский советский архитектор.
 Щукина, Ольга Константиновна (1905—1990) — Герой Социалистического Труда.

Персонажи 
 Эллочка Щукина (Эллочка-людоедка) — один из второстепенных персонажей романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».